Чарльз Джо́зеф (Ча́рли) Макде́рмотт—мла́дший (, род. 6 апреля 1990, Западный Честер) — американский актёр, наиболее известный по своей роли Акселя Хэка в комедийном телесериале «Бывает и хуже».

Жизнь и карьера 
Чарли Макдермотт родился 6 апреля 1990 года в Уэст-Честере, штат Пенсильвания. Он дебютировал в 2004 году с небольшой ролью в фильме «Таинственный лес» и в последующие годы появился в нескольких других фильмах и телешоу, таких как «Десять» и «Сексдрайв». Его прорывом стала роль сына Мелиссы Лео в номинированном на премию «Оскар» фильме 2008 года «Замёрзшая река». Он получил номинацию на премию «Независимый дух» за лучшую мужскую роль второго плана за свою роль в фильме.

В 2008 году он получил роль старшего сына героини Патриции Хитон в комедийном сериале телеканала ABC «Бывает и хуже».

Фильмография

Телевидение

Кино

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактёры США